Саратога Спрингс има више значења:
 Саратога Спрингс
 Саратога Спрингс (Њујорк)
 Саратога Спрингс (Јута)